Подгаи  — топоним:

Беларусь 
 Подгаи — деревня, Обрубский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Подгаи — деревня, Граужишковский сельсовет, Ошмянский район, Гродненская область

См. также 
 Подгай